Grand Prix Skandynawii 2009 – siódme eliminacje zawodów z cyklu Grand Prix 2009. Impreza odbyła się 15 sierpnia, na G&B Stadium w Målilli.

Pozycje startowe 
Z dziką kartą wystąpił Antonio Lindbäck. Zawodnikami rezerwowymi byli Simon Gustafsson i Ludvig Lindgren.

  (1) Antonio Lindbäck
  (2) Scott Nicholls
  (3) Fredrik Lindgren
  (4) Rune Holta
  (5) Chris Harris
  (6) Sebastian Ułamek
  (7) Emil Saifutdinov
  (8) Greg Hancock
  (9) Grzegorz Walasek
  (10) Andreas Jonsson
  (11) Nicki Pedersen
  (12) Leigh Adams
  (13) Jason Crump
  (14) Hans N. Andersen
  (15) Tomasz Gollob
  (16) Kenneth Bjerre
  (17) Simon Gustafsson
  (18) Ludvig Lindgren

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
Po Grand Prix Skandynawii

Zobacz też 
 Grand Prix IMŚ 2009
 Grand Prix IMŚ
 Grand Prix Skandynawii

Skandynawia
2009
2009 w Szwecji